Общество коллекционеров «Наше метро» (ОКНМ) — добровольное, некоммерческое, тематическое, культурно-просветительское объединение транспортных коллекционеров всех направлений в том числе фалеристов, филателистов, филокартистов, эйситиристов, филуменистов. Основано в 2017 году.

История 
Общество коллекционеров «Наше метро» основано 26 января 2017 года в Москве. Решение о создании Общества было принято на встрече активных транспортных коллекционеров и представителей нескольких неорганизованых интернет-сообществ при поддержке Московского метрополитена. На первой встрече, в состав Общества вошли около 70 коллекционеров.

Первые месяцы, деятельность Общества коллекционеров «Наше метро» заключалась в организации общих встреч транспортных коллекционеров на площадке Центра профориентации Московского метрополитена на станции метро Выставочная. Формат общих встреч носил ярко выраженный культурно-просветительский характер. В обязательном порядке в программу встреч входили лекции, видеопоказы и викторины по темам исторических исследований городского пассажирского транспорта.

Общество быстро получило популярность у транспортных коллекционеров не только Москвы, но и других регионов России. В мае 2017 года, на выездной встрече коллекционеров на площадке моторвагонного депо СПб Балтийский (ТЧ-15), было открыто отделение Общества в Санкт-Петербурге.

К концу 2017 года списочный состав Общества составлял более 200 активных членов.

В 2018 году, на выездной встрече проходившей при поддержке Нижегородского метрополитена, было открыто отделение Общества коллекционеров «Наше метро» в Нижнем Новгороде.

К 2019 году в состав Общества входило уже более 400 коллекционеров. В сентябре 2019 года, на площадке Оздоровительного комплекса Московского метрополитена «Лесной городок» впервые прошел Слет транспортных коллекционеров — общая встреча коллекционеров со всех уголков России.

В конце 2019 года на последнем этаже Савеловского вокзала открылось постоянно действующее представительство Общества коллекционеров «Наше метро» — «Клуб на Савеловском». Клуб, на площадке которого проводятся регулярные воскресные вернисажи, стал знаковым местом для всех транспортных коллекционеров.

По состоянию на январь 2022 года членами Общества являются более 200 коллекционеров. Правление и администрация Общества базируется в Клубе на Савеловском. Общество администрирует сайт n-metro.ru на котором действует электронный каталог предметов транспортного коллекционирования.

Деятельность 
Общество коллекционеров «Наше метро» ведет активную историко-исследовательскую, издательскую и культурно-просветительскую деятельность.

Исторические экспедиции. 
Общество коллекционеров «Наше метро» совместно с Народным музеем Московского метрополитена проводит ежегодные историко-исследовательские экспедиции в места связанные с деятельностью Московского метрополитена.

В 2017 году состоялась исследовательская экспедиция в города Белгород и Курск по местам боевой славы бронепоезда «Московский метрополитен». По результатам экспедиции вышел документальный фильм и книга «Бронепоезд Московский метрополитен. Хроники боевых подвигов».

В 2018 году прошла экспедиция «Урал 2018» по местам добычи отделочных материалов для станций Московского метро. По итогам экспедиции вышел документальный фильм и книга «Метро в камне», рассказывающая об использовании природного камня в отделке станций метро и истории крупнейших отечественных месторождений мрамора, а так же о способах добычи камня.

В 2019 году, при поддержке Правительства Башкортостана прошла исследовательская экспедиция в село Николо-Березовка Краснокамского района Башкирской республики. В результате экспедиции было проведено исследование социального феномена 30-х годов XX века. Тысячи уроженцев села и окружающих его населенных пунктов Краснокамского и Калтасинского районов, в течение короткого времени мигрировали в Москву на строительство Московского метрополитена. Итогом экспедиции, традиционно стал документальный фильм и книга «Метростроевцы из Башкирии».

В 2020 году, при поддержке Правительства республики Карелия прошла научно-исследовательская экспедиция «Карелия 2020» в Республику Карелия и Ленинградскую область. В ходе экспедиции были посещены предприятия и исследованы карьеры Республики Карелия — Кварцитный, Другорецкий и Ленинградской области — Дымовский, Балтийский и Каменногорский материалы которых активно используются в отделке станций Московского метро. Результатом экспедиции стал документальный видеофильм, готовится к выпуску второе издание книги «Метро в камне».

В сентябре 2021 года, Народный музей Московского метрополитена совместно с Обществом коллекционеров "Наше метро" провел 5-ю научно-исследовательскую экспедицию по местам боевой славы 18 дивизии Народного ополчения (впоследствии 11-я Гвардейская стрелковая Городокская дивизия) в составе которой геройски сражались работники Московского метрополитена. В ходе экспедиции собраны и проанализированы материалы, представляющие историческую и культурную ценность для последующего выпуска книги и документального фильма, где будут отражены судьбы работников метрополитена.

Выездные экскурсии 
Общество коллекционеров «Наше метро» регулярно организует и проводит выездные экскурсии на ключевые объекты транспортной инфраструктуры такие как ОАО Метровагонмаш, депо Подмосковная, Коломенский тепловозостроительный завод, Горьковский автомобильный завод, электродепо Московского метрополитена и другие объекты транспортной инфраструктуры и транспортные музеи.

Выставочная деятельность 
Обществом коллекционеров «Наше метро» на различных городских площадках неоднократно организовывались выставки предметов транспортного коллекционирования. Так в 2018 году, на площадке музея Московского транспорта, была организована выставка «Оплата проезда в городском общественном транспорте». В 2019 году, на площадке Народного музея Московского метрополитена и Галереи «Метро» на станции Выставочная, прошла выставка «Схемы Московского метрополитена».

Издательская деятельность 
За годы деятельности, самостоятельно и в плотной коллаборации с Народным музеем Московского метрополитена Общество коллекционеров «Наше метро» участвовало в подготовке и выпуске следующих изданий:

— Как устроено метро, Москва, 2017

— Бронепоезд. Хроника боевых подвигов, Москва, 2017

— Метрополитен в годы войны, Москва, 2018

— Наше метро, иллюстрированный альбом, Москва 2018

— Метро в камне, Москва, 2018

— Школа метро 75, Москва, 2019

— Метростроевцы Башкирии, Москва, 2019

— Всегда везет, Москва, 2020

— Схемы московского метро, Москва, 2020

Так же, Общество активно занимается выпуском коллекционных транспортных карт Тройка и коллекционных значков, распространяя их среди своих членов на безвозмездной основе.

Интересные факты 
Членский билет Общества коллекционеров «Наше метро» под № 1 выдан 11-му начальнику Московского метрополитена Д. В. Пегову.

Электронный каталог билетов и транспортных карт Московского метрополитена официального сайта Общества n-metro.ru является самым полным существующим собранием коллекционных предметов данной тематики.

На каждой общей встрече проводится так называемый «лототрон» — бесплатный розыгрыш среди присутствующих на встрече членов ОКНМ ценных предметов коллекционирования.

Большинство членов ОКНМ являются эйситиристами или перидромофилами то есть коллекционерами транспортных карт и билетов.

Примечания 

Объединения коллекционеров